Eredivisie je najviša nogometna liga u Nizozemskoj. U ligi se natječe 18 klubova, te se igra 34 kola. Posljednjeplasirani klub na kraju sezone izravno ispada u Eerste Divisie, dok 16. i 17. klub igraju dodatne kvalifikacije za ostanak. 

Najuspješniji klub Eredivisie je Ajax, s 35 naslova prvaka, PSV Eindhoven ima 23, a Feyenoord 14. Od 1965. godine, samo tri puta nijedan od ta tri kluba nije osvojio naslov; u sezoni 1980./81. i 2008./09. to je uspjelo AZ-u, a u sezoni 2009./10. Twenteu.

Klubovi sezone 2018./19.

Prvaci

Naslovi prvaka 

* Kao Rapid JC.

Vanjske poveznice 
Eredivisie.nl - Službena stranica 

Nogomet u Nizozemskoj
Prvoligaška nogometna natjecanja